Datum kan syfta på:

 Datum – en dag i en kalender
 Geodetiskt datum – som definierar ett geodetiskt referenssystem

Se även 
 Datum Bay – flera
 Datum Point – flera
 Data – flera